Castello di Serravalle – ex comune italiano, dal 2014 frazione di Valsamoggia
 Serravalle – castello di San Marino
 Castello di Serravalle – a Bosa
 Castello di Serravalle – in Valle di Blenio
 Castello di Serravalle a Po – antico maniero distrutto dalla piena del Po nel 1801
Castello di Serravalle – rovine a Serravalle, Svizzera
 Castello di Serravalle – rovine a Serravalle, località di Vittorio Veneto
 Castello di Serravalle – sito nel comune di Mineo